Invincible může být:

 Invincible (album) – album Michaela Jacksona
 Invincible (komiks) – komiks
 Invincible (píseň) – píseň Kelly Clarkson
 Invincible (album, Skillet) – album Skillet z roku 2000